Marija Kirilenko è la detentrice del titolo, ma non partecipa per infortunio. La vincitrice del titolo è Ekaterina Makarova che ha battuto in finale Karolína Plíšková per 6-3, 7-67.

Teste di serie 

 Sabine Lisicki (secondo turno, ritirata per infortunio alla spalla)
 Svetlana Kuznecova (secondo turno, ritirata per infortunio all'anca)
 Sorana Cîrstea (quarti di finale)
 Ekaterina Makarova (campionessa)

  Elena Vesnina (quarti di finale)
  Garbiñe Muguruza Blanco (primo turno)
  Bethanie Mattek-Sands (primo turno)
  Peng Shuai (quarti di finale)

Qualificate 

  Ol'ga Savčuk (primo turno)
  Aleksandra Krunić (primo turno)

  Alla Kudrjavceva (secondo turno)
  Alexandra Dulgheru (secondo turno)

Tabellone

Fase finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
 

PTT Pattaya Open 2014
WTA Tour 2014